Metalocalypse (в переводе канала 2x2 — «Металлопокалипсис») — мультсериал производства Adult Swim, рассказывающий про вымышленную скандинаво-американскую группу Dethklok. В озвучке персонажей мультфильма принимают участие музыканты групп Metallica, Nevermore, Arch Enemy, King Diamond, Cannibal Corpse, Dimmu Borgir, Emperor, гитарист Марти Фридмен, а также актёр Малкольм Макдауэлл. На данный момент отснято полных 4 сезона и полнометражный мюзикл. 12 мая 2021 года в твиттер-аккаунте Adult Swim было объявлено, что в настоящее время в производстве находится фильм формата direct-to-video, позже было объявлено, что он также будет выпущен на HBO Max.

Сюжет 

Эта группа настолько популярна, что она практически поработила мир. Dethklok живут исключительно по законам, которые им диктует тяжелая музыка, а поклонники группы живут по законам, которые им диктуют песни Dethklok. Это значит, что если в песне есть слова «убей себя», именно так большинство и поступит. В том случае, если группа становится эндорсером какой-то компании, это автоматически означает, что все начинают покупать товары только этой марки. Разумеется, при подобных раскладах гонорары Dethklok зашкаливают. Точно оценить финансовое состояние группы не представляется возможным, но озвученный факт, что по своему экономическому состоянию она занимает 12 место в мире (а этот рейтинг такой страны, как Бельгия), говорит о том, что ежегодный заработок Dethklok составляет порядка нескольких сотен миллиардов долларов.

Концерты группы пользуются печальной славой — они необычайно жестоки, что проявляется в нанесении вреда значительной части публики, приходящей на концерт. Даже попытки Dethklok сделать что-нибудь, направленное на благотворительность, оборачивается большим количеством жертв. Пример безграничной жестокости хорошо продемонстрирован в премьерной серии: огромную металлическую коробку, служащую Dethklok сценой, сбрасывают с вертолета на место проведения концерта, но по ошибке она попадает не на специальную заготовленную площадку, а прямо в толпу, похоронив под собой немалую часть зрителей.

Несмотря на известную опасность и большую вероятность быть убитыми или покалеченными, люди продолжают любить Dethklok и готовы на всё, чтобы попасть на её живое выступление. Для этого при входе на концертную площадку они подписывают специальный документ, согласно которому они заранее отказываются от всех возможных претензий по отношению к группе в том случае, если после концерта они не досчитаются какой-то части тела или более того — окажутся убитыми.
Dethklok живут в гористой местности в огромном особняке, который называется «Mordhaus» (от немецких слов «Mord» — «убийство» и «haus» — «дом»).

Всех участников группы отличает склонность к психопатии и полное равнодушие ко всему, что не касается их контрактов. Сказочное богатство позволяет им практически всегда выходить сухими из воды. Все они одержимы «жестокостью» и «металом»; совершат или не совершат музыканты тот или иной поступок во многом зависит от того, насколько этот поступок, по их мнению, соответствует «металу». Два участника Dethklok страдают от хронического алкоголизма, поэтому многие сюжеты сериала завязаны на теме пьянства… Также присутствует «Murdercycle» — мотоцикл с пятью посадочными местами, управляемый Нэйтаном, вокалистом Dethklok.

Группа представляет собой объект, на который направлен пристальный интерес различных тайных обществ, неформальных объединений и даже сект. Некоторые из них стремятся прекратить деятельность группы, другие — использовать группу каким-либо образом в своих целях.

Одно из наиболее значимых подобных обществ именует себя «Трибуналом». В каждом эпизоде сериала оно всячески старается сунуть в колёса громадной машины Dethklok палки, что, как правило, добавляет ситуации юмора.

Персонажи мультфильма

Dethklok 

 Нэйтан Эксплоужен (Nathan Explosion) — вокалист.
 Уильям Мёрдерфэйс (William Murderface) — бас-гитарист.
 Барабанщик Пиклз (Pickles the Drummer) — барабанщик.
 Токи Вортус (Toki Wartooth) — ритм-гитарист.
 Сквизгаар Сквигельф (Skwisgaar Skwigelf) — соло-гитарист.

«Трибунал» 

Комизм также вносит тайное общество, называющее себя «Трибунал» и пытающееся всяческими способами избавиться от Dethklok, но все их попытки тщетны.
Однако следует заметить, что глава данного «Трибунала», как оказывается, делает все, чтобы группе не было нанесено никакого ущерба. Практически все силовые попытки министра обороны США генерала Кроцлера, глава «Трибунала» либо игнорирует, либо направляет в нужное для группы русло.

Место действия 

Местом действия мультсериала является практически вся планета Земля, в том числе и наиболее экзотичные её места (например, глубины океана или дикие острова). Множество серий демонстрирует концертные выступления группы в различных городах различных стран.

Существенную часть мультсериала занимают действия в Мордхаузе — доме группы, который, по сути, является небольшим, но очень хорошо укрепленным и высокотехнологичным городом-крепостью с армией преданных слуг, которые всегда одеты в форму палачей.

Многое из того, что относится к имуществу группы (Мордхауз, внутренние помещения, транспорт), построено или сконструировано в определенной и легко узнаваемой стилистике, которая напрямую ассоциируется с группой: сочетание чёрного и красного цветов, обилие заостренных деталей, подавляющая монументальность.

Metalocalypse: The Doomstar Requiem 

Специальный полнометражный выпуск-мюзикл, продолжающий основную сюжетную линию мультсериала. Рассказывает о поисках похищенного Токи Вортуса и Абигейл. Для спасения друзей группе приходится признать, что они стали семьёй друг для друга и объединиться против собственных кошмаров.

Оригинальная озвучка

Главные персонажи 

 Брендон Смолл (Brendon Small) — Нейтан Эксплоужен (Nathan Explosion), Пиклз (Pickles), Сквизгаар Сквигельф (Skwisgaar Skwigelf), Чарльз Оффденсен (Charles Offdensen) и другие
 Томми Блача (Tommy Blacha) — Вильям Мёрдерфейс (William Murderface), Токи Вортуз (Toki Wartooth), Доктор Роксо (Dr. Rockso) и другие
 Марк Хэмилл — Сенатор Стемпингстон (Senator Stampingston), Жан-Пьер (Jean-Pierre), Mr. Salatcia и другие
 Виктор Брендт (Victor Brandt) — Генерал Кружер (General Crozier), Кардинал Рэйвенвуд (Cardinal Ravenwood) и другие
 Малкольм Макдауэлл (Malcolm McDowell) — Vater Orlaag и другие

Второстепенные персонажи 

 Лорейн Ньюман: («The Curse of Dethklok») — «Новостной Репортер», «Бабуля», «GMILF»; («Dethfam») — «Роза Эксплоужн (Мать Нейтана)», «Мать Пиклза», «Сервета Сквигельф (Мать Сквизгаара)»
 Джон Шнепп («Birthdayface or Happy Dethday») — «Dr. Gibbits»; («Skwisklok») — «Video Director»
 Лаура Сильверман («Girlfriendklok») — «Rebecca Nightrod»; («Dethstars»)
 Энди Ричтер («Dethstars») — «J.F. Amarth»

Приглашённые музыканты

Перевод сериала

Перевод сериала в России 
В России официальный перевод осуществлялся телеканалом 2х2 и специально для трансляции по телевидению, роли озвучили актёры — Олег Куценко, Александр Груздев, Андрей Бархударов, Евгений Рыбов и Елена Чебатуркина.

Перевод сериала в других странах 
Для немецкой премьеры, назначенной на 29 июня 2010 года, для озвучивания персонажей были приглашены известные немецкие музыканты: Миланд «Милле» Петроцца из группы «Kreator», Марсель «Шмир» Ширмер из группы «Destruction», Доро Пеш, а также Альф Атор из группы «Knorkator».

Серии

Примечания

Ссылки 

 Страница на Last.fm

Дэт-метал
Фильмы о рок-музыке
Metalocalypse
Мультсериалы 2006 года
Мультсериалы США
Мультфильмы о музыкантах
Музыкальные телесериалы
Телесериалы Williams Street
Программы телеканала Adult Swim